Oskar Bolza
Surface de Bolza
Famille Bolza